Філі — місто в Греції, передмістя Афін
 Філі — громада (дим) у Греції

 Філі — район Москви
 Філі — залізнична станція Білоруського (Смоленського) напрямку Московської залізниці в Москві
 «Філі» — станція Фільовської лінії Московського метрополітену
 «Філі» — електродепо в Москві, що обслуговує Фільовську і Арбатсько-Покровську лінії Московського метрополітену

 Філі — тауншип у штаті Міннесота

Прізвище 
 Мод Філі (1883—1971) — американська актриса театру й німого кіно
 Реалдо Філі ( 1997) — албанський футболіст, півзахисник

Інше 
 Філі — гном з роману-казки Дж. Р. Р. Толкіна «Гобіт», а також її екранізації «Гоббіт»